Анатолий Петрицкий:
 Петрицкий, Анатолий Анатольевич (род. 1931) — советский оператор, режиссёр.
 Петрицкий, Анатолий Галактионович (1895—1964) — украинский советский художник.